В историю России император Александр III вошёл как «Царь—Миротворец», за годы его правления не произошло ни одной войны.

В правление Николая II (1894—1917) на территории Российской империи проводились мероприятия по увековечиванию памяти его отца Александра III, правившего в 1881-94 гг. В частности,  года Николай II подписал указ о создании в Петербурге «Русского Музея Императора Александра III» (открыт 7 марта 1898 года), а 31 мая 1912 года был открыт Музей изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете. После Октябрьской революции память об императоре была стёрта, памятники демонтированы. Лишь во Франции сохранились топонимы, напоминающие о роли Александра III в заключении франко-русского союза.

Памятники 

В честь императора Александра III в Российской империи было установлено около сорока памятников, в основном — различные колонны и обелиски, в память посещения им того или иного места, хотя ряд памятников государю (как, например, памятник в Москве у храма Христа Спасителя) можно назвать монументальными. В годы советской власти почти все они были уничтожены.

В Москве 

В 1894 году была объявлена всенародная подписка на памятник усопшему государю в Москве. Исполнение проекта было поручено скульптору А. М. Опекушину и архитектору А. Н. Померанцеву. Комитет по сооружению памятника возглавил великий князь Сергей Александрович: по смерти последнего — великий князь Михаил Александрович. Памятник, поставленный у храма Христа Спасителя, был выполнен из бронзы и изображал Императора восседающим на троне во всех царских регалиях; надпись на пьедестале гласила: «Благочестивейшему, самодержавнейшему великому государю нашему Александру Александровичу всея России. 1881—1894». 30 мая 1912 года в Высочайшем присутствии (кроме императора Николая II и его супруги, присутствовала императрица Мария Феодоровна, вместе с которою из Кремля к Храму прибыл Николай II) состоялось открытие и освящения памятника; богослужение совершал митрополит Московский Владимир (Богоявленский); 80 депутаций возложили венки: первой была сербская во главе с председателем державного совета Николаем Пашичем. Этот памятник был разрушен летом 1918 года.

В Санкт-Петербурге 

Самый знаменитый и высокохудожественный из памятников Александру III был освящён и торжественно открыт в присутствии Николая II
на Знаменской площади Петербурга (перед зданием Николаевского вокзала) 23 мая 1909 года. Автор грузной конной статуи — Павел Трубецкой. Богослужение возглавлял митрополит Антоний (Вадковский); «по окончании церемониального марша члены комиссии по постройке памятника, во главе с ст.-секр. гр. Витте и председателем комиссии, гофмейстером кн. Голицыным, имели счастие представиться их величествам». 13—15 октября 1937 года памятник был демонтирован и убран в запасники Русского музея. 9 ноября 1994 года он был установлен на низком постаменте в парадном дворе Мраморного дворца (Миллионная улица, 5/1) на месте стоявшего здесь до этого броневика «Враг капитала».

Менее известен бронзовый бюст на мраморном пьедестале (скульптор — А. Г. Бауман), который был открыт 26 февраля 1895 года в высочайшем присутствии вместе с открытием пансионерского дома и фермы для душевнобольных, на площади перед зданием дома призрения душевнобольных на станции Удельная Финляндской железной дороги; на пьедестале была высечена надпись: «Царю-основателю». Восстановлен и открыт вновь 2 ноября 2007 года рядом с церковью великомученика Пантелеимона (территория психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова), скульптор Иван Итэгилов.

В Иркутске 

В городе Иркутске памятник императору был установлен 30 августа 1908 года в благодарность за принятое им решение о строительстве Транссибирской магистрали (скульптор Р. Р. Бах). В 1920 году фигура императора была сброшена с постамента и до начала 1960-х годов лежала в цехе ИЗТМ под брезентом, после была переплавлена. В 1964 году на обезличенном постаменте был открыт памятник первопроходцам Сибири. В 2002—2003 годах статуя императора, отлитая по модели скульптора А. С. Чаркина, была восстановлена на историческом постаменте, и 4 октября 2003 года памятник был вновь торжественно открыт.

В Новосибирске 

Среди городов, обязанных своим существованием Транссибирской магистрали, наиболее крупный — Новосибирск. Памятник Александру III открыт в новосибирском парке «Городское начало» в полночь 23 июня 2012 года.

В Ялте 

Памятник императору Александру III открыт 18 ноября 2017 года с участием Президента России Владимира Путина в парке Ливадийского дворца (скульптор — народный художник России Андрей Ковальчук). Памятник подарен Союзом художников России. Место установки — парк Ливадийского дворца был любимым местом отдыха императора и его семьи; на этом месте до Великой отечественной войны стоял Малый дворец XIX века, в котором скончался император в 1894 году.

Памятник изготовлен из бронзы на одном из заводов Урала. Александру III изображен сидящим на срубе дерева в военной форме и опирающимся на саблю. Позади фигуры императора — рельефная стела с двуглавым орлом. На постаменте памятника выбиты знаменитые слова императора — «У России есть только два союзника — её армия и флот».

Другие памятники 
Первый памятник Александру III в полный рост был сооружён в 1896 году в Феодосии на средства, собранные при участии Ивана Айвазовского. Бронзовую фигуру императора создал одесский профессор Роберт Бах. Сброшен с пьедестала в 1917 году. Вот как об этом вспоминал Андрей Седых: «В нашем глухом провинциальном городке революция прошла вполне идиллически: попросту разоружили городовых, а затем стянули чугунную статую Александра. Было очень весело — статую обмотали канатами и потянули вниз».

Также в честь Александра III были установлены памятники в Киеве, Курске, Чернигове, Вятке, Кушве, которые были уничтожены коммунистами.

Памятник Александру III установлен был 25 января 1896 года в курортном Гапсале (ныне город Хаапсалу, Эстония). Сохранился до нашего времени.

В 1999 году восстановлена часовня, освящённая в 1898 году во имя Александра Невского в память приезда Александра III в Казань. Находится на территории подворья Раифского монастыря.

Бронзовые бюсты императора Александру III (работы скульптора Александра Аполлонова) были открыты 1 ноября 2012 года на территории Николо-Берлюковского мужского монастыря в селе Авдотьино Московской области, 23 августа 2013 года на территории Благовещенского монастыря в Нижнем Новгороде; 30 октября 2013 года на территории Спасова скита у станции Борки Харьковской области (памятник был демонтирован украинскими властями после госпереворота 2014 года в период с 2015 по 2019); 1 июня 2017 года на территории Массандровского дворца в Крыму.

В октябре 2018 года бюст Александра III был установлен на привокзальной площади станции Кореновск Краснодарского края.

В сентябре 2019 года в Александровске/Полярный открыт бюст императора Александра III на территории Никольского храма.

В июле 2020 года в Кушве к 285-летию её старейшего завода памятник императору Александру III, уничтоженный после революции и воссозданный по историческим фотографиям, был возвращён на исторический пьедестал.

В июне 2021 года в присутствии Владимира Путина был открыт памятник Александру III  во дворе Арсенального каре дворца в Гатчине. Проект реализован на основе эскизов монумента императору Александру III работы Паоло Трубецкого, который в начале столетия из двух вариантов воплотил конный памятник в С-Петербурге.
На плите у подножия монумента выбита цитата из его личной семейной переписки: «Счастлив быть снова дома».

Храмы и архитектурные памятники
 Большой Гатчинский дворец — в Гатчинской резиденции император прожил 13 лет своей жизни.
 Массандровский дворец — южная резиденция императора.

Александру III как устроителю Великого Сибирского пути и в память о чудесном спасении был посвящён ряд храмов:

 Петропавловский собор в С-Петербурге (1712-1733) — императорская усыпальница.
 Церковь Святого Александра Невского (Иерусалим) (1887 год)
 Часовня в Киеве (1891 год) — утрачена.
 Часовня в Казани (Подворье Раифского мужского монастыря), 1898 год 
 Церковь Воскресения Христова в Крыму (1888—1892 годы), архитектор Николай Чагин
 Храм Христа Спасителя (Борки) (1891—1894 годы), архитектор Роберт Марфельд — утрачен.
 Церковь Святого Александра Невского (Вильнюс) (1896—1898 годы), архитектор Михаил Прозоров
 Собор во имя Александра Невского (Новосибирск) (1897—1899 годы), архитектор К.К. Лыгин
 Церковь Александра Невского при Училищном Совете Синода (1898—1901 годы), архитектор А. Н. Померанцев, сейчас в здании располагается Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.
 Храм Александра Невского (Звенигород) (1898—1901 годы), архитектор Л. Н. Шаповалов
 Александро-Невский собор (Царицын) (1901—1916 годы), архитектор Юрий Николаевич Терликов — утрачен.

Топонимика 
 Александркент — название села Башлыкент Каякентского района Дагестана с 1882 по 1921 год.
 Имя Александра III как архитектора франко-русского союза присвоено нескольким улицам и мостам во Франции:
 Бульвар Александра III — улица в Канне, названная в честь императора в связи с возведением на ней Михаило-Архангельского храма.
 Улица Александра III в Мезон-Лаффите.
 Набережная Александра III в Шербуре.
 Мост Александра III (Париж) — один из знаменитейших мостов Парижа.
 Мост Александра III (Канны) — мост в Каннах.

На флоте 
По указу Николая II от 05.12.1894 строящемуся с 1890 года военному порту в Либаве было присвоено имя Александра III.

Именем Александра III были названы броненосец Второй Тихоокеанской эскадры вице-адмирала Рожественского, который был потоплен японскими кораблями в проливе Цусима, и линкор «Александр III», принимавший участие в боях Первой мировой и Гражданской войн.

Именем Александра III названа также одна из российских атомных подводных лодок стратегического назначения, корабль проекта 955 «Борей», относящаяся к 4-му поколению. Закладка ракетоносца произошла 18 декабря 2015 года.

На деньгах и марках

См. также 
 Память об Александре II

Примечания 

 
Александр III